Chiesa della Madonnina – chiesa nel comune di Modena
 Chiesa della Madonnina – chiesa nel comune di Meina
 Chiesa della Madonnina – chiesa nel comune di Palazzolo Vercellese